Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres F et D.

Codes 
 FD, Swaziland (code OACI)
 FD, Thai AirAsia, (code IATA)
 0xFD, minuscule y accent aigu « ý » (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigles et abréviations 
 FD, floppy disk, disquette
 FD frappeur désigné (baseball)
 FD, type de monture d'objectif d'appareil photo
 FD, pour Fausse Direction sur les courriers postaux arrivés par erreur à une localité autre que leur destination
 FD Forces et Démocratie

Autres sens 
 FD, en hexadécimal, représente le nombre 253 en décimal

Code